Парк Юрского периода: Выживание () — игра от третьего лица, выполненная в стиле серии игр Обитель Зла, выход которой ожидался летом 2002 года для игровой платформы PlayStation 2. Однако из-за бюджетного конфликта, связанного с выполнением условий контракта, выпуск игры был отменён. К тому времени, промокампания игры уже началась, были доступны серия видеороликов и промоизображений (в частности логотип игры). Судя по видеопревью, большинство видов динозавров, появившихся в третьем фильме, должны были быть и в игре.

Сюжет 
Дэвид Вон, отвечающий за безопасность правительственной команды, оказывается в ужасной ситуации — наедине с огромным количеством динозавров, часть которых свободно живёт на третьем секретном острове проекта «Парк Юрского периода». Правительство США озабочено будущим динозавров — их стремительное размножение и рост популяций грозит вернуть доисторических монстров в наш мир, поэтому они отправляют на остров группу учёных и военных, чтобы получить о животных любую информацию, которая поможет их усмирить.

Однако как и прежде, у сторонних организаций вроде той, где работал Дэннис Нэдри, есть свой интерес к острову и животным — в группе есть свой человек, который информирует правительство обо всём, что происходит на острове. Между тем, организация хочет завладеть делом Хэммонда, достать ДНК динозавров и осуществить контроль над всем островом.

Геймплей 
Игрок выступает за Дэвида Вона, главная цель которого — исследовать остров, найти всех учёных и команду агентов, обеспечивающих безопасность учёных. игра ведётся от третьего лица. Персонаж может выполнять ряд действий — совершать прыжки, взбираться на предметы, ползти, перекатываться и т. д.

Уровни 
Заявленные уровни:

 Пляж ()
 Саванна / Лагерь террористов ()
 Пещеры ()
 Объект А ()
 Джунгли ()
 Инкубаторная станция ()
 Утёс ()
 Железнодорожные пути ()

Враги 
Кроме динозавров, игроку должен был столкнуться с четырьмя видами военных, выступающих в качестве врагов:

 Рядовой ()
 Капрал ()
 Сержант ()
 Лейтенант ()

Ссылки 
 Игра на сайте IGN.Com
 Игра на вики-портале франшизы
 Игра на сайте GameSpot

Игры для PlayStation 2
Полностью отменённые компьютерные игры
Компьютерные игры по «Парку юрского периода»